

Codici 
 JMX – codice vettore ICAO di Air Jamaica Express
 jmx – codice ISO 639-3 della lingua juxtlahuaca mixteca occidentale

Informatica 
 JMX – abbreviazione di Java Management Extensions